John Morton kan syfta på bland andra:

* John Morton (omkring 1420–1500), ärkebiskop av Canterbury
 John Morton (1724-1777), amerikansk politiker
 John Morton (racerförare) (1942–), en amerikansk racerförare Waukegan, Illinois